Vlkodlak může být:
 vlkodlak, v legendách člověk schopný proměnit se ve vlka 

kultura
 Americký vlkodlak v Londýně 
 Americký vlkodlak v Paříži
 Vlkodlak (opera) – opera Louise-Angélique Bertinové z roku 1829
 Dva vlkodlaci – opera Léopolda Dauphina z roku 1873
 Vlkodlak (film, 1941)
 Vlkodlak (film, 1981)
 Vlkodlak (film, 2007)
 Vlkodlak (film, 2010)

jiné
 werwolf